У́лица Никола́я Красно́ва () — улица в Святошинском районе города Киева, местности Святошино, Академгородок, Авиагородок. Пролегает от проспекта Победы до конца застройки.

Примыкают улицы Феодоры Пушиной, Депутатская, Беличанская, Серповая, Яснополянская, бульвар Академика Вернадского, улица Огарёва, Бородянский переулок, улицы Генерала Витрука, Анатолия Пантелькина, Василия Степанченко и железная дорога Киев — Коростень.

История 
Улица возникла в середине XX века как цепь улиц: 61-й Новой и 258-й Новой и части 2-й Просеки (от проспекта Победы до Беличанской улицы). В 1958—1980 годах — Бородянская улица. Современное название — в честь советского пилота Н. Ф. Краснова — с 1980 года.

Литература

Ссылки 
 Улица Николая Краснова на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Киева